Bronisław Peretjatkowicz (1876-1948), rotmistrz rezerwy kawalerii Wojska Polskiego, jeździec, ziemianin
 Kazimierz Peretjatkowicz (-1940), rotmistrz rezerwy kawalerii Wojska Polskiego, ziemianin, ofiara zbrodni katyńskiej
 Tadeusz Peretjatkowicz (1897-), porucznik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ziemianin

Polskie nazwiska